Sveaplan kan syfta på:
 Sveaplan, Eskilstuna – en handelsplats och cirkulationsplats Eskilstuna
 Sveaplan, Göteborg – ett inofficiellt namn på en plats i stadsdelen Kommendantsängen i Göteborg
 Sveaplan, Stockholm – en cirkulationsplats vid norra slutet av Sveavägen i Stockholm